Krešimir Crnković (ur. 4 stycznia 1995 r. w Rijece) – chorwacki biathlonista i biegacz narciarski

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biathlonie Krešimir Crnković pojawił się 20 lutego 2012 roku, podczas zawodów Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych w fińskiej miejscowości Kontiolahti, gdzie uplasował się na pozycji 75 w biegu indywidualnym. W biegach narciarskich po raz pierwszy pojawił się 18 marca 2011 podczas zawodów FIS Race w Bośni w Sarajewie/Dvorista, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasował się na 18 pozycji.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 2014 roku w Hochfilzen, gdzie uplasował się na 103 pozycji w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Oberhofie 5 stycznia 2017, gdzie uplasował się na 37 pozycji w sprincie.

Osiągnięcia (Biathlon)

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Osiągnięcia (Biegi narciarskie)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika w bazie IBU
 Profil na stronie FIS 

Chorwaccy biathloniści
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Rijece